Saadi bzw. Saâdi ist der Name, Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Saadi (um 1190–1283 oder 1291), persischer Dichter
 Gholām-Hossein Sā'edi (1936–1985), iranischer Dichter
 Ali Adel Al-Saadi (* 1996), katarischer Badmintonspieler
 Elwira Saadi (* 1952), sowjetische Turnerin
 Harib al-Saadi (* 1990), omanischer Fußballspieler
 Kais al Saadi (* 1976), deutscher Hockeytrainer
 Mohamed Al-Saadi (* 1968), jemenitischer Leichtathlet
 Mohamed Obaid al-Saadi (* 1994), omanischer Sprinter
 Osama Saadi (* 1963), israelischer Politiker
 Yacef Saâdi (1928–2021), algerischer Unabhängigkeitskämpfer
 Yasir Ali al-Saadi (* 1998), irakischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Sadi
 Sadie